Truitt Forse ist ein US-amerikanischer Rockabilly-Musiker.

Leben 
Seine erste Single Chicken Bop brachte Forse Anfang 1957 bei Starday heraus. Danach unterschrieb er einen Vertrag bei D Records, wo er die Titel Fool, You Fool und Searching Someone For Love herausbrachte. Später zog Forse sich jedoch aus dem Musikgeschäft zurück und ging einer geregelten Arbeit nach.

Diskografie

Weblinks 
 [ All Music.com]
 Diskografie mit Hörbeispielen

Rockabilly-Musiker
Musiker (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann